Хребет (анатомія)
 Хребет (географія)

Див. також 
 Виявляння хребтів — знаходження в зображеннях кривих, чиї точки є локальними максимумами функції